Dorfgraben steht für folgende Gewässer:

 Aasener Dorfgraben, linker Zufluss der Alten Stillen Musel (zur Donau) bei Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Dorfgraben, Oberlauf des Rothenbach (Ems) durch Neuenkirchen, rechter Zufluss der Ems vor Wiedenbrück, Stadt Rheda-Wiedenbrück, Kreis Gütersloh, Nordrhein-Westfalen; ist linker Abzweig des Wapelbachs kurz vor Neuenkirchen, Stadt Rietberg
 Dorfgraben (Auersbach), rechter Zufluss des Auersbachs bei Perbersdorf bei Sankt Peter, Gemeinde Sankt Peter am Ottersbach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Dorfgraben (Drauchenbach), rechter Zufluss zu einem rechtseitigen Seitenarm des Drauchenbachs bei Oberlaasen, Gemeinde Tieschen, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Dorfgraben (Feistritz, Fürstenfeld), linker Zufluss der Feistritz bei Fürstenfeld, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Dorfgraben (Feistritz, Hartensdorf), rechter Zufluss der Feistritz bei Hartensdorf, Gemeinde Gersdorf an der Feistritz, Bezirk Weiz, Steiermark
 Dorfgraben (Feistritz, Kalsdorf), rechter Zufluss der Feistritz bei Kalsdorf bei Ilz, Gemeinde Ilz, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Dorfgraben (Feldgraben), linker Zufluss zum Feldgrabens (zur Vils, zur Donau), nach Galgweis, Stadt Osterhofen, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Dorfgraben (Friedberger Ach), rechter Zufluss der Friedberger Ach bei Geretshausen, Gemeinde Weil, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Dorfgraben (Gleinzbach), linker Zufluss des Gleinzbachs bei Michlgleinz, Gemeinde Groß Sankt Florian, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Dorfgraben (Gnasbach), rechter Zufluss des Gnasbachs bei Dietersdorf am Gnasbach, Gemeinde Sankt Peter am Ottersbach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Dorfgraben (Hühnerbach), rechter Zufluss des Hühnerbachs bei Speltenbach, Gemeinde Fürstenfeld, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Dorfgraben (Kapuzinerbach), linker Zufluss zum Kapuzinerbach bei Grafenhausen, Gemeinde Kappel-Grafenhausen, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Dorfgraben (Königs Wusterhausen), rechter Zufluss der Notte, Königs Wusterhausen, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Dorfgraben (Krettenbach), linker Zufluss zum Krettenbach (Scheine) (zur Scheine, zum Laimbach (Ehebach)) bei Oberscheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Dorfgraben (Main), rechter Zufluss des Mains bei Oberbrunn, Markt Ebensfeld, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Dorfgraben (Rittschein, Dietersdorf), linker Zufluss der Rittschein bei Dietersdorf bei Fürstenfeld, Gemeinde Bad Loipersdorf, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Dorfgraben (Rittschein, Gillersdorf), linker Zufluss der Rittschein bei Gillersdorf, Gemeinde Bad Loipersdorf, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Dorfgraben (Saßbach, Eichfeld), rechter Zufluss des Saßbachs bei Eichfeld, Gemeinde Mureck, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Dorfgraben (Saßbach, Siebing), rechter Zufluss des Saßbachs bei Siebing, Gemeinde Sankt Veit in der Südsteiermark, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Dorfgraben (Saugraben), rechter Zufluss des Saugrabens bei Landorf, Gemeinde Mettersdorf am Saßbach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Dorfgraben (Scheine), rechter Zufluss der Scheine (zum Laimbach (Ehebach)) in Hohlweiler, Stadt Scheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Dorfgraben (Schwarzaubach), linker Zufluss des Schwarzaubachs bei Perbersdorf bei Sankt Veit, Gemeinde Sankt Veit in der Südsteiermark, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Dorfgraben (Wehrbach), rechter Zufluss des Wehrbachs bei Rohrbach am Rosenberg, Gemeinde Mettersdorf am Saßbach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Dorfgraben (Wiedenbach), linker Zufluss des Wiedenbachs bei Sankt Lorenzen am Wechsel, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

 Bramfelder Dorfgraben in Hamburg
 Eppelsheimer Dorfgraben
 Steimker Dorfgraben, siehe Rodewalder Wiehbuschwiesen
 Dorfgraben, siehe Tiermattgraben, Frankreich

Siehe auch:
 Dorfbach
 Dorfgrabenbach